Az 578-as jelzésű regionális autóbusz Budapest, Kőbánya-Kispest és Gyál között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

2021. április 11-étől Budapestről indul, a vecsési bevásárlóközpontot is érintve. Kihasználatlanság miatt egyes járatok 2021. szeptember 1-jétől nem térnek be a bevásárlóközponthoz.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Budapest, Kőbánya-Kispestvégállomás||40||43
|align=left| (KöKi Terminál) (Kőbánya-Kispest)
|-
|colspan=2|7|| Budapest, Ferihegy vasútállomás||31||34
|align=left|
|-
|colspan=2|9|| Budapest, Repülőtér, D porta||28||31
|align=left|
|-
|colspan=2|10|| Budapest, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság||27||30
|align=left|
|-
|∫||13|| Vecsés, Market Central||∫||27
|align=left|
|-
|13||16|| Vecsés, Logisztikai központ||colspan=2|24
|align=left|
|-
|14||17|| Vecsés, Előd utca||colspan=2|23
|align=left|
|-
|16||19|| Vecsés, Halmy József tér||colspan=2|21
|align=left|
|-
|18||21|| Vecsés, Besztercei utca||colspan=2|19
|align=left|
|-
|20||23|| Vecsés, Széchenyi utca||colspan=2|17
|align=left|
|-
|22||25|| Vecsés, sportpálya||colspan=2|15
|align=left|
|-
|23||26|| Vecsés, Kinizsi utca||colspan=2|14
|align=left|
|-
|25||28|| Vecsés, Erzsébet tér||colspan=2|12
|align=left|
|-
|27||30|| Vecsés, Kinizsi utca||colspan=2|6
|align=left|
|-
|29||32||Vecsés, sportpálya||colspan=2|5
|align=left|
|-
|34||37||Gyál, Vecsési út
!colspan=2 rowspan=9|
|align=left|
|-
|35||38||Gyál, Szent István utca
|align=left|
|-
|36||39||Gyál, Kőrösi út
|align=left|
|-
|37||40||Gyál, Damjanich utca
|align=left|
|-
|38||41||Gyál, Somogyi Béla utca
|align=left|
|-
|39||42||Gyál, Ady Endre utca
|align=left|
|-
|40||43||Gyál, Rákóczi utca
|align=left|
|-
|41||44||Gyál, Széchenyi utca
|align=left|
|-
|42||45||Gyál, Somogyi Béla utca
|align=left|
|-
|43||46||Gyál, Bocskai utca||colspan=2|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Gyál autóbuszvonalai
Vecsés autóbuszvonalai
Budapest X. kerületének közlekedése
Budapest XVIII. kerületének közlekedése
Budapest XIX. kerületének közlekedése